Safari puede referirse a:

Deporte
Safari, expedición

Informática
Safari (navegador)

Cine y música
Safari (película), francesa, de 2009.
Safari (álbum de Miranda!), sexto álbum de estudio del grupo de pop argentino Miranda!

Personas
Behrang Safari, futbolista iraní.
Cris Manzano, grupo de rock argentino de los años '70.

Televisión
Safari: a la caza de la tele (2019-¿?), programa español de FDF.